Râul Râpa se poate referi la:

 Râpa - afluent al râului Mighindoala
 Râpa - afluent al Mureșului